Sepa ou SEPA peut faire référence à :

 SEPA (Single Euro Payments Area), une zone de paiement unique parmi des États européens ;
 Sepa, une divinité de la mythologie égyptienne ;
 Sepa, un village de la commune de Lääne-Saare (comté de Saare, Estonie) ;
SEPA, l'agence écossaise de protection de l'environnement.